Silvi steht für:

 Silvi, Gemeinde in den Abruzzen, Italien
 Silvi (Film), deutscher Spielfilm von Nico Sommer (2013)

Silvi ist der Familienname folgender Personen:

 Lilia Silvi (1922–2013), italienische Schauspielerin
 Maurizio Silvi (1949–2022), italienischer Maskenbildner

Siehe auch:
 Silvy
 Sylvie